Rolim de Moura kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pôsto Fiscal Rolim de Moura, ort, Rondônia, Alta Floresta d'Oeste, 
 Rolim de Moura (kommun i Brasilien), Rondônia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar